Сезон 2019-20 італійської Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 88-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишили елітний дивізіон.

11 березня 2020 року було прийнято рішення про тимчасову зупинку турніру через спалах коронавірусу. Змагання поновили 20 червня 2020 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди-учасниці 
Команди-учасниці Серії А сезону 2019—2020:

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома (A) – В гостях

Примітки

Посилання 
 Серія А на football-italia  
 Серія А на soccerway  

2020
Італія
Італія
2019 в італійському спорті
2020 в італійському спорті